Richmond Park – największy spośród królewskich parków w Londynie
 Richmond Park – stadion piłkarski w Carmarthen w Walii
 Richmond Park – stadion piłkarski w Dublinie, w Irlandii
 Okręg wyborczy Richmond Park